Вранов-над-Топлёу:

 Вранов-над-Топлёу — небольшой город на востоке Словакии на реке Топля.
 Вранов-над-Топлёу — район Словакии.